Wolgina ist der Familienname folgender Personen:

 Lydia Wolgina (* 1937), russische Ballerina
 Natalja Wolgina (* 1977), russische Marathonläuferin

Siehe auch:
 Wolgin, männliche Form des Nachnamens